Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Hsu Yu-hsiou ha sconfitto Marc Polmans con il punteggio di 6-4, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Jordan Thompson (ritirato)
  James Duckworth (primo turno)
  Aleksandar Vukic (secondo turno)
  Li Tu (primo turno)

  Rinky Hijikata (primo turno) 
  Dane Sweeny (primo turno) 
  Rio Noguchi (secondo turno) 
  Max Purcell (semifinale)

Qualificati 

  Yuichiro Inui (secondo turno)
  Mitchell Harper (primo turno)
  Mark Whitehouse (quarti di finale)

  Luke Saville (secondo turno) 
  Yusuke Takahashi (primo turno) 
  Jeremy Jin (primo turno)

Lucky loser 

  Ajeet Rai (primo turno)

Wildcard 

  Jeremy Beale (primo turno)
  Alex Bolt (secondo turno)

  Blake Ellis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

NSW Open 2022